Albert Coady Wedemeyer est un général américain
 C.A.J. Coady est un philosophe australien
 Conor Coady est un footballeur anglais
 Lynn Coady est une romancière canadienne
 Tess Coady est une snowboardeuse australienne